Příjmení Cattaneo nosí více významných osobností:

 Mattia Cattaneo (* 1990) – italský silniční cyklista
 Raffaele Cattaneo (* 1962) – italský manažer a politik
 Renato Cattaneo (1903–1974) – italský fotbalový útočník